Dispositivo – sinonimo di congegno costruito per svolgere una determinata funzione, per esempio un apparecchio elettrico, elettronico o meccanico
 Dispositivo – in informatica, può indicare un componente del computer che svolge una determinata funzione
 Dispositivo – in diritto, parte di un atto contenente la decisione finale del giudice
 Dispositivo – in filosofia, concetto teorizzato nel XX secolo per descrivere un particolare insieme di elementi, concreti e discorsivi, agiti strategicamente dal potere
 Dispositivo medico – in medicina, strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto utilizzato per finalità diagnostiche e/o terapeutiche